Турнир во втором дивизионе в рамках 67-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Республике Корея и Болгарии.

Турнир

Группа A (Сеул, Республика Корея)

Итоговая таблица

Группа B (София, Болгария)

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2003
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

Хоккей
Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Республике Корея
Чемпионаты мира в Болгарии